Сергей Михайлович Иванников (12 марта 1954 года — 5 декабря 1993 года Москва, Россия) — российский криминальный авторитет, создатель и лидер «Уралмашевской ОПГ» — одной из самых влиятельных организованных преступных группировок в городе Свердловске (ныне — Екатеринбург).

Биография 
Родился 12 марта 1954 года.

За свою недолгую жизнь прошёл преступный путь до криминального авторитета.

Был убит утром 5 декабря 1993 года в Москве вместе с коллегой Алексеем Михайличенко. Двое киллеров расстреляли их из автомата Калашникова и пистолета Макарова, когда те садились в автомобиль, вокруг было найдено более 25 гильз калибра 5,45 и 9 мм. Дело осталось нераскрытым.

Похоронен рядом со своим соратником (убитым за 2 года до этого неизвестными) Григорием Цыгановым.

Примечания 

Лидеры и участники российских организованных преступных группировок
Застреленные в Москве
Нераскрытые убийства в Москве
Убитые преступники
Похороненные на Северном кладбище (Екатеринбург)